Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1975./76. je osvojio Vardar iz Skoplja

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1975-76